Die Geschichte Englands steht für:

 Die Geschichte Englands (Austen), Jugendwerk von Jane Austen
 Die Geschichte Englands (Echard), Geschichtswerk von Laurence Echard
 Die Geschichte Englands (Goldsmith), Geschichtswerk von Oliver Goldsmith
 Die Geschichte Englands (Hume), Geschichtswerk von David Hume
 Die Geschichte Englands (Macaulay), Geschichtswerk von Thomas Babington Macaulay
 Die Geschichte Englands (Penrose), Geschichtswerk von Elizabeth Penrose (veröffentlicht unter dem Pseudonym Mrs. Markham)

Siehe auch:

 Geschichte Englands